Карл Рудольф Абелін (30 травня 1867, Мальме, Швеція — 2 січня 1961) — шведський біолог і селекціонер-помолог, автор багатьох книг та досліджень в садовій тематиці. Розробив новаторські, як на той час, методи формування раціонального саду.

Карл Рудольф Захаріас Абелін став визначним шведським селекціонером-помологом. Рудольф Абелін також був зацікавлений у культивуванні різних сільськогосподарських культур і передавав свої навички по догляду за садом, подорожуючи по Скандинавському регіоні. Приклав свої руки та знання до багатьох теперішніх пам'ятників садово-паркового мистецтва Швеції та Данії. Він опублікував безліч книг з садового дизайну та садівництва.

Творчі здобутки 
 Kvinnan och trädgården (1890)
 Fruktodlingsfrågan 1899: en återblick, ett önskemål (1900)
 Den mindre trädgården: En bok för täppan och torpet (1902), två uppl.
 Om frukt och fruktträdsodling: En handbok för Sveriges fruktodlare (1902)
 Villaträdgården: en bok för sommarställen och stadsgårdar (1903)
 Trädgården inomhus — i krukor och jord, i glas och vatten: en bok för kvinnan och hemmet (1904)
 På sluttande plan: Politiskt-sociala tankar (1905)
 Lekstugans trädgård: en sommarbok för ungdom och smått folk (1906)
 Koloniträdgården: en bok för stadsbor och industrisamhällen (1907)
 Hemmaträdgårdens almanacka (1908)
 Herrgårdsträdgården: en principbok om och för de större trdgårdarne på landet (1915)
 Privatträdgårdens kalender: En minnesbok för icke-fackmannen (1911)
 Villaträdgården: En bok för villasamhällen, sommarställen och stadsgårdar (1915)

Бібліографія 
 Sveriges dödbok 1947—2006, (Cd-Rom), Шведська Асоціація генеалогії
 Свен Страйдсберг: Рудольф Абелін — вічний новатор (1992)
 Інґрід Бьоркман: ''Норрвікенські душі — данина Рудольфа Абелін (2006)

Примітки

Посилання 
 Norrvikens trädgårdar

Шведські ботаніки
Помологи